Classe Scharnhorst (incrociatore)
 Classe Scharnhorst (nave da battaglia)